Clark puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Clark como apellido 
 Arthur C. Clarke (1917-2008), también conocido como Arthur Charles Clarke, escritor y científico británico.
 Barney Clark (1993-), actor inglés.
 Ben Clark (1984-), escritor español de origen británico, residente en España.
 Dick Clark (1929-2012), también conocido como Richard Wagstaff "Dick" Clark, empresario y personalidad en la televisión estadounidense.
 Ricardo Alexander Clark (1937-), futbolista guatemalteco.
 George Rogers Clark (1752-1818), soldado de Virginia y oficial militar estadounidense.
 Gerry Clark (1929-1999), también conocido como Gerald Stanley Clark, navegante, escritor, y ornitólogo de Inglaterra.
 James Clark Ross (1800-1862), oficial de la Royal Navy, explorador y botánico.
 Jeremiah Clarke (c.1674-1707), compositor y organista inglés del Barroco.
 Mary Higgins Clark (1927-), también conocida como Mary Theresa Eleanor Higgins Clark Conheeney, novelista estadounidense.
 Martyn Clarke (1980-), también conocido como Martyn Gilson Clarke, futbolista británico emigrado a las islas Malvinas.
 Robert Clark (1882-1950), también conocido como Robert Selbie Clark, marino zoólogo y explorador.
 William Clark (1770-1838), explorador estadounidense.
 Jorge Clark (1969- ), Ingeniero y Enpresario Chileno, dueño de Clark Door SpA una fábrica de puertas y molduras ubicada en Quillón región de nuble CHILE.
 Chris Clark (también conocido como Clark), productor de música electrónica.

Clark como nombre propio 
 Clark Gable (1901-1960), también conocido como William Clark Gable, actor estadounidense.

Personajes de ficción y videojuegos 
 Clark Still, personaje ficticio de las series de videojuegos Ikari Warriors, King of Fighters y Metal Slug.
 Clark (Mother Z), protagonista del fan game Mother Z, tiene 14 años, le gusta comer waffles, y vive en Albur.
 Clark Kent, nombre humano de Superman, en su planeta fue llamado Kal-El

Expediciones y viajes 
 Expedición de Lewis y Clark, primera llevada a cabo por estadounidenses, que cruzó el oeste del actual Estados Unidos.

Ficción (cinematografía, series televisivas) 
 The Ron Clark Story, telefilme de TNT protagonizado por Matthew Perry.

Astronomía 
 Clark (cráter marciano), cráter de impacto en el planeta Marte.
 Clark (cráter), cráter de impacto en la Luna.

Geografía (lugares, toponímicos) 
 Condado de Clark, nombre de 12 condados en Estados Unidos.
 Islas:
 Isla Clark (Nueva Gales del Sur), en Australia.
 Isla Clark (Nunavut), en Canadá.
 Isla Clarke (Tasmania), isla del grupo Furneaux, entre Tasmania y Australia.
 Isla Clark (Washington), una de las islas San Juan.
 Isla Clark (bahía Hay).
 Isla Clarks, en Plymouth, Massachusetts.

Miscelánea 
 Aeropuerto Internacional de Clark, aeropuerto de Filipinas.
 Carretilla elevadora (Clark), marca comercial, apelativo informal en Argentina.